Roudoudou peut désigner :
 Roudoudou, un artiste français de musique électronique,
 Roudoudou, une confiserie en sucre cuit parfumé, coulée dans une petite coquille de coquillage,
 Roudoudou et Riquiqui, personnages de littérature enfantine créés par José Cabrero Arnal.
 Roudoudou, petit nom affectif donné à son conjoint.